Maria Anna von Österreich, auch Maria Anna von Habsburg, ist der Name folgender Personen:

* Maria Anna von Bayern (1574–1616), Tochter von Wilhelm V., Ehefrau von Kaiser Ferdinand II. von Habsburg
 Maria Anna von Spanien (1606–1646), Tochter König Philipp III.
 Maria Anna von Österreich (1610–1665), Tochter von Kaiser Ferdinand II., Ehefrau von Maximilian I. von Bayern
 Maria Anna von Österreich (1634–1696), Tochter von Kaiser Ferdinand III., Ehefrau von Philipp IV. von Spanien
 Maria Anna von Österreich (1683–1754), Tochter von Kaiser Leopold I., Ehefrau von Johann V. von Portugal
 Maria Anna von Österreich (1718–1744), Tochter von Kaiser Karl VI., Ehefrau von Karl Alexander von Lothringen
 Maria Anna von Österreich (1738–1789), Tochter von Maria Theresia und Kaiser Franz I.
 Maria Anna von Österreich (1804–1858), Tochter von Kaiser Franz II./I.
 Maria Anna von Österreich (1882–1940), Tochter von Friedrich von Österreich-Teschen, Ehefrau von Elias von Bourbon-Parma
 Maria Anna Josepha von Österreich (1654–1689), Tochter von Kaiser Ferdinand III., Ehefrau von Johann Wilhelm von der Pfalz
 Maria Anna von Sachsen (1799–1832), durch Heirat Erzherzogin von Österreich und Großherzogin der Toskana